Michelangelo — artista italiano do Renascimento, também conhecido como Miguel Ângelo (1475-1564)
Miguel Ângelo (cantor) — cantor português (n. 1966)
Miguel Ângelo Ferreira de Castro — futebolista português conhecido por Miguel Ângelo (n. 1984)

Miguel Angelo